Оскар Густаф Адолф или Густаф V Шведски ( или -{Gustaf V}-) је био краљ Шведске од 1907 до 1950.

Младост 
Краљ Густав V се родио 16. јуна 1858, у Дротнинголм палати, у Стокхолму, као први од четворице синова шведског краља Оскара II и његове супруге Софије од Насауа. Оженио се 1881, с Викторијом Баденском, с којом је имао три сина.

Владавина 
1907, је ступио на престо, пошто је те године његов отац умро. Он је био последњи шведски краљ, који се директно умешао у политику своје државе. 1914, је организовао састанак краљева скандинавских држава, саставши се са норвешким краљем Хаконом VII и данским краљем Кристијаном X. Циљ тог састанка је био јачање међусобних веза скандинавских краљевина. Говорило се да је краљ био хомосексуалац, што је у то време, било строго забрањено. Краљ Густаф је умро рано ујутро 29. октобра 1950, на бронхитис, у Дротнинголм палати, у Стокхолму, у 92 години живота. Владао је 43 године, што значи, био је најдужи владајући монарх на шведском престу, осим Магнуза Ериксона који је седео на шведском трону 45 година.

Тенисер 
Краљ Густаф је био и страствени тенисер и спонзор спортиста. Тенисје упознао за време посете у Уједињеном Краљевству, 1876. По повратку у Шведску, је основао први тениски клуб. Због тренирања овог спорта, је био много славан. Током Другог светског рата, је лично интервисао како би осигурао бољи третман тенисера затворених у Немачкој.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1858.
Умрли 1950.
Шведски краљеви
Династија Бернадот